Ungarische Krise steht für:

 Ungarische Krise (1905), innenpolitischer Konflikt im Königreich Ungarn 1905–1906
 Ungarischer Volksaufstand gegen die kommunistische Diktatur 1956 
 Wirtschaftsprobleme Ungarns in der Folge der Finanzkrise ab 2007